Kossou – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Kossou – jezioro w Wybrzeżu Kości Słoniowej